Saskatchewan je lahko:

 Saskatchewan, provinca v Kanadi
 Saskatchewan, reka v Kanadi
 HMCS Saskatchewan, ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice